Статья содержит список видов хищных млекопитающих, внесённых МСОП в красный список угрожаемых видов.

См. также 
 Список китообразных по численности
 Список парнокопытных по численности
 Список приматов по численности

Примечания 

Списки МСОП угрожаемых видов млекопитающих